Faulenberg ist ein geographischer Name:

Ortsteil:
 Faulenberg, Pfarrdorf der Stadt Schillingsfürst im Landkreis Ansbach, Bayern

Erhebungen:
 Faulenberg (Rieden am Forggensee) (903 m), Berg im Allgäu bei Rieden am Forggensee, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Faulenberg (Velburg) (581 m), Berg auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels im Stadtgebiet von Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Faulenberg (Ottweiler) (397 m), Berg bei Mainzweiler, Stadt Ottweiler, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Faulenberg (Eschau) (384 m), Berg im Spessart bei Hobbach, Markt Eschau, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Faulenberg (Würzburg) (unter 260 m), Bergabhang in der kreisfreien Stadt Würzburg, Bayern

Namensbestandteile von Nutzbauten:
 Burgstall Faulenberg bei Faulenberg, Stadt Schillingsfürst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Faulenberg-Kaserne, ehemalige Kaserne in der kreisfreien Stadt Würzburg, Bayern